Нижній Новгород — місто у європейській частині Росії.

 Нижній Новгород — футбольний стадін в однойменному місті Росії.
 Нижній Новгород — російський футбольний клуб з однойменного міста, заснований у 2015 році.
 Нижній Новгород — російський футбольний клуб з однойменного міста, що існував у 2007—2012 роках.
 Нижній Новгород — російський баскетбольний клуб з однойменного міста.
 Нижній Новгород — російський волейбольний клуб з однойменного міста.
 Нижній Новгород — назва колишнього російського футбольного клубу Спартак з Нижнього Новгорода у 2007 році.